Sir Alan Algeron Marion Durand, britanski general, * 14. oktober 1893, † 16. februar 1971.

V 1. svetovni vojni je bil dvakrat ranjen.

Glej tudi 

 seznam britanskih generalov

Rojeni leta 1893
Umrli leta 1971
Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne
Častniki Kraljeve artilerije
Nosilci vojaškega križca (Združeno kraljestvo)
Veterani prve svetovne vojne